Дави́д Манукя́н:
 Манукян, Давид Ашотович (более известный под сценическим псевдонимом Дава, род. 1993) — российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, актёр, продюсер и телеведущий.
 Манукян, Давид Сасуникович (род. 1969) — советский и украинский борец греко-римского стиля.